Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Baku Cup 2014 nastoupilo patnáct dvojic. Nejvýše nasazený pár měl volný los do druhého kola. Obhájcem titulu byly Ruska Irina Burjačoková a Gruzínka Oxana Kalašnikovová, které nestartovaly společně. Burjačoková do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Kalašnikovové se stala Olga Savčuková, s níž odešla poražena v semifinále od pozdějších vítězek turnaje.

Deblovou soutěž vyhrála nenasazená rusko-britská dvojice Alexandra Panovová a Heather Watsonová, jejíž členky ve finále zdolaly rumunsko-izraelské turnajové trojky Ralucu Olaruovou se Šachar Pe'erovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6.

Nasazení párů 
  Oxana Kalašnikovová /  Olga Savčuková (semifinále)
  Janette Husárová /  Klaudia Jansová-Ignaciková (1. kolo)
  Ioana Raluca Olaruová /  Šachar Pe'erová (finále)
  Julia Glušková /  Sandra Klemenschitsová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Baku Cup
Sport v Ázerbájdžánu v roce 2014
WTA Tour 2014